Ghica ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru II Ghica (1795–1862), Gospodar und Politiker
 Dimitrie Ghica (1816–1897), rumänischer Politiker und Ministerpräsident des Landes
 Gheorghe Ghica (1600–1664), Herrscher des Fürstentums Moldau von 1658 bis 1659 und anschließend Herrscher des Fürstentums Walachei
 Grigore IV. Ghica (1755–1834), Herrscher der Walachei
 Grigore Alexandru Ghica (1803/1807–1857), Gospodar und Politiker
 Ion Ghica (1816–1897), rumänischer Mathematiker und Politiker
 Vladimir Ghika (1873–1954), rumänischer Diplomat und katholischer Geistlicher, Seliger

Siehe auch:
 Gica